Тіміря́зєвський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Тімірязєво.

Населення — 4667 осіб (2009; 5765 у 1999, 6951 у 1989).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Тімірязєвського району (Казахстан)